Оркино — название населённых пунктов в России:

 Оркино — село в Петровском районе Саратовской области.
 Оркино — деревня в Алнашском районе Удмуртии.